Alexi Laiho, noto come Wildchild – cantautore e chitarrista finlandese
 Kimmo Ilpo Juhani Laiho, noto come Elastinen – rapper finlandese
 Olavi Laiho – militare finlandese
 Olli Laiho – ginnasta finlandese